22-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 29 февраля по 1 марта 1992 года во Дворце спорта в итальянской Генуе.

В соревнованиях приняли участие 440 атлетов из 35 стран Европы. Было разыграно 27 комплектов медалей (14 у мужчин и 13 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 27 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 17 стран-участниц.

Ссылки 
 

1992
Февраль 1992 года
Март 1992 года
Спорт в Италии в 1992 году
Международные спортивные соревнования в Генуе
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Лёгкая атлетика
Чемпионаты Европы в Италии
1992 год в лёгкой атлетике